Натуральне число 1666
 1666 рік до нашої ери
 1666 рік нашої ери